Миноносцы типа «Грозный» — серия миноносцев, построенных в 1904 году на Невском судостроительном и механическом заводе по программе «для нужд Дальнего Востока». Представляли собой дальнейшее развитие типа «Буйный». Построено 3 единицы.

В отличие от прототипа имели камбуз на верхней палубе между штурманской рубкой и котельными кожухами, иное расположение главных и вспомогательных механизмов. Кроме того, кормовой мостик был переделан, и на него установили 2 пулемёта.

Литература 

 
 «Невки». Эскадренные миноносцы типа «Буйный» и его модификации'; Афонин, Н. Н.; Изд-во: СПб: ЛеКо, 2005

Ссылки 

 Тип «Грозный»